Detta är en lista över öar i Medelhavet.

Lista över öar efter area

Se även
 Lista över öar i Albanien
 Lista över öar i Kroatien

Referenser

Noter

Källor

Medelhavet
Öar i Medelhavet